Вазописец Дария — анонимный греческий вазописец, работал в Апулии около 340—320 до н. э. в краснофигурной технике в конце эпохи «роскошного стиля».

Своё условное название вазописец Дария получил по именной вазе, так называемой Вазе Дария, которая была обнаружена в 1851 года вблизи Каноса-ди-Пулья. Сейчас она экспонируется в Национальном археологическом музее Неаполя (экспонат H3253).

Большинство работ вазописца Дария — вазы больших габаритов, в частности, кратеры с волютами, амфоры и лутрофоры. Чаще всего художник изображал театральные сцены, особенно классические трагедии Еврипида, или сцены древнегреческой мифологии. Целый ряд мифологических мотивов, не представленных в сохранившихся литературных произведениях или преданиях, известен исключительно по вазам вазописца Дария. Среди ваз малых форм у вазописца Дария в основном встречаются пелики, на которых изображались свадебные сцены, сцены женского быта, дионисийские и эротские мотивы. В отличие от других современных художников, погребальные сцены (вазы для наисков) в творчестве вазописца Дария встречаются редко. Некоторые из его работ, такие как Ваза Дария, изображают исторические сюжеты.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Darius Painter — Getty museum
 Margot Schmidt. Der Dareiosmaler und sein Umkreis: Untersuchen zur Spätapulischen Vasenmalerei, Munich: Aschendorff, 1960.
 Jean-Marc Moret. L’Ilioupersis dans la céramique italiote, les mythes et leur expression figurée au IVe siècle, Institut Suisse de Rome, 1975.
 Alexandre Cambitoglou, Arthur Dale Trendall.  The Red-figured Vases of Apulia, II, Late Apulian, Oxford, 1982: p. 482—522. Bibliography.
 Christian Aellen, Alexandre Cambitoglou, Jacques Chamay. Le peintre de Darius et son milieu, Vases grecs d’Italie Méridionale, Hellas et Roma, Genf 1986.
 Arthur Dale Trendall. Rotfigurige Vasen aus Unteritalien und Sizilien. Ein Handbuch. von Zabern, Mainz 1991 (Kulturgeschichte der Antiken Welt Vol. 47), ISBN 3-8053-1111-7 (p. 85-177).
 Françoise-Hélène Massa-Pairault. Le Peintre de Darius et l’actualité. De la Macédoine à la Grande Grèce, in L’incidenza dell’Antico II: studi in memore di Ettore Lepore, Napoli, 1996.
 Rolf Hurschmann. Dareios-Maler, in Der Neue Pauly Vol. 3 (1997), col. 324.
 Claude Pouzadoux, Guerre et paix en Peucétie à l'époque d’Alexandre le Molosse (notes sur quelques vases du Peintre de Darius), in Le Canal d’Otrante et la Méditerranée antique et médiévale, colloque organisée à l’Université de Paris X — Nanterre (20-21 novembre 2000), Edipuglia, Bari, 2005.
 

Вазописцы Древней Греции